

Прізвище 
 Саломон Танденг Муна — прем'єр-міністр Західного Камеруну

Географічні об'єкти 

 Муна — острів у провінції Південно-Східне Сулавесі, Індонезія
 Муна — річка в Східному Сибіру Росії, ліва притока Лени
 Муна — село в Естонії, входить до складу волості Риуге, повіту Вирумаа